Ринат Юсупов:
 Юсупов, Ринат Мухаметович (1951—2011) — российский ученый, антрополог, этнолог.
 Юсупов, Ринат Шайхуллович (род. 1947) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.